Мо́края Дубра́ва () — деревня в Пинском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Логишинского сельсовета. Расположена на автодороге Ганцевичи — Логишин (Р-105) и в 32 км от города Пинск. По переписи населения 2019 года в деревне насчитывалось 204 жителя.

История 
Деревня является давней собственностью королей Речи Посполитой, являлась вотчиной землевладельцев Сташевичей.
 80-е года XIX века — Мокрая Дубрава состоит из 32 дворов с населением 203 человека
 Являлась местом сражений в годы Первой мировой и советско-польской войн
 9 сентября 1915 г. под Мокрой Дубравой геройски погибла в бою сестра милосердия Римма Иванова — единственная в России женщина, награждённая орденом Святого Георгия 4-й степени
 В советское время часть земель подверглась парцелляции и была продана крестьянам
 1940—1954 года — являлась центром Дубравского сельсовета Логишинского района Пинской области
 Март 1944 года — фашистами было уничтожено 3 двора, убито 4 человека

Инфраструктура 
В деревне находятся магазин, фельдшерско-акушерский пункт, Дом молитвы, лесничество, пилорама, сельский клуб, 2 кладбища; до 2015 года действовала Мокродубравская базовая школа.

Достопримечательности 
 Воинские захоронения Первой мировой войны (1915—1918 года):
 к северу от деревни, в лесу
 на юго-восточной окраине деревни, в поле недалеко от дороги на Стошаны
 на восточной окраине деревни, у дороги на Лыще
 Кенотаф Римме Ивановой (Октябрьская ул., 6)

Примечания

Ссылки 
 
 Мокрая Дубрава на «Глобусе Беларуси» 

Населённые пункты Пинского района